Клепачи — топоним

Белоруссия 
 Клепачи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Клепачи — деревня в Ружанском сельсовете Пружанского района Брестской области.
 Клепачи — агрогородок в Мокровском сельсовете Пружанского района Брестской области.
 Клепачи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Клепачи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Клепачи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Клепачи — деревня в Несвижском районе Минской области.

Украина 
 Клепачи — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Клепачи — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Клепачи — село в Славутском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Клепач